Халкидо́нский собор, Четвёртый Вселенский собор — Вселенский собор Христианской церкви, созванный в 451 году императором Маркианом по согласию с папой Львом I в Халкидоне (совр. Кадыкёй, район современного Стамбула) по поводу ереси Евтихия — монофизитства.

Заседания Собора происходили в храме великомученицы Евфимии. Собор был открыт 8 октября 451 года и продолжался до 1 ноября; проведено семнадцать пленарных заседаний. Анафематствуется Армянской апостольской церковью и другими Древневосточными православными церквями.

Причины созыва 
Политические причины
Созыв собора и контроль со стороны императора и имперской администрации были вызваны стремлением обеспечить религиозное единство и, тем самым, политическую стабильность империи: продолжающееся соперничество Константинопольского и Александрийского патриархатов — после того, как Константинопольский Собор в 381 году поставил кафедру Константинополя («Нового Рима») на второе место после Рима, сместив Александрию на третье место (3-е правило, принятое на соборе) — ставило под угрозу единство империи. Мысль, что от правильной веры в единую Троицу зависят единство и прочность государства, повторял в своих письмах императору и Лев I, актуальность этого тезиса подтверждалась недавними событиями в Северной Африке — сначала вооружённой борьбой с донатистским расколом, затем — завоеванием Северной Африки и Карфагена в 429-439 году вандалами, на стороне которых оказались циркумцеллионы-донатисты.

 Религиозные причины
Диоскор, патриарх Александрийский, продолжая дело своего предшественника Кирилла в борьбе с несторианством Антиохийской богословской школы на Эфесском соборе 431 года, решил поставить окончательную точку в догматической борьбе с несторианством на Эфесском «разбойничьем» соборе 449 года — в результате «излишне двойственная» несторианская природа Христа была заменена в решении собора «монолитной» монофизитской.

Такая формулировка расходилась с посланием Epistola dogmatica, отправленным папой римским Львом I Великим архиепископу Константинопольскому Флавиану и собору в июне 449 года. Сам Лев I на соборе не присутствовал — к Риму в это время подходили войска Аттилы. Папа послал на собор легатов, которые должны были отстаивать его формулировки, однако легаты свою задачу не выполнили, и еретические решения собора были утверждены императором Феодосием II.

Смерть Феодосия II изменила обстановку. Его сестра Пульхерия, носившая титул Августы, стала женой сенатора Маркиана и возвела его на трон. Пульхерия была сторонницей папы Льва I. Кроме того Диоскор настроил против себя императорскую чету. Это повлияло на скорейший созыв нового, 4-го Вселенского Собора.

 Место проведения и руководство Собора
Согласно эдикту императора, епископы собрались сперва в Никее, но скоро были вызваны в Халкидон, ближе к столице, где император имел возможность присутствовать на соборных заседаниях; самими заседаниями руководили императорские чиновники: главнокомандующий () Анатолий, префект претория Востока Палладий и префект Константинополя Татиан ().

Участники 
Председателем собора был Анатолий Константинопольский, перед вступлением Маркиана на престол решительно перешедший на сторону ортодоксов. Число всех присутствовавших на соборе отцов, если не исключать и уполномоченных лиц пресвитерского сана, замещавших того или другого епископа, было 630. Из наиболее известных были: Дамиан Антиохийский, низложенный Диоскором и возвращённый из заточения Маркианом; Максим, поставленный на его место, Ювеналий Иерусалимский, Фалассий Кесарие-Каппадокийский, блаженный Феодорит, Евсевий Дорилейский, Диоскор Александрийский и другие. Папа Лев, желавший, чтобы собор созван был в Италии, прислал всё-таки своих легатов (епископов Пасхазина и Луценция и пресвитера Бонифация) на Халкидонский собор. На соборе встречаем большое стечение высших государственных сановников и сенаторов, принимающих участие в деяниях собора, за исключением тех случаев, когда рассматривались дела чисто церковные (например, суд над епископом).

Постановления

Осуждение еретического учения Евтихия — монофизитства 
Прежде всего отцы собора занялись рассмотрением деяний «разбойничьего» собора 449 года в Эфесе, и судом над Диоскором. Обвинителем был известный Евсевий Дорилейский, представивший записку, в которой изложены были все насилия, произведённые Диоскором на «разбойничьем» соборе. По прочтении записки отцы отняли у Диоскора право голоса, после чего он должен был стать в число подсудимых. К тому же, на Диоскора представлено было со стороны некоторых египетских епископов много обвинений в безнравственности, жестокости и разного рода насилиях. Собор осудил Диоскора и низложил его, кроме того был осуждён разбойничий собор и Евтихий. Тех епископов, которые вместе с Диоскором принимали участие в разбойничьем соборе, отцы Халкидонского собора простили, так как они принесли раскаяние и объяснили, что действовали под страхом угроз Диоскора.

Принятие нового христологического вероучительного определения 
Затем отцы занялись определением вероучения. Им предстояло изложить такое учение о двух естествах в лице Иисуса Христа, которое было бы чуждо крайностей несторианства и монофизитства. Среднее между этими крайностями учение именно и было православным. Приняв за образец православного учения изложение веры Кирилла Александрийского и Иоанна Антиохийского, а также послание Льва римского к Флавиану, они таким образом определили догмат об образе соединения в лице Иисуса Христа двух естеств: Бога и человека.

Догмат 

.

Итак, следуя святым Отцам, все мы единогласно учим, что Господь наш Иисус Христос есть один и тот же Сын, один и тот же совершенный по Божеству и совершенный по человечеству, истинный Бог и истинный Человек, один и тот же, состоящий из словесной (разумной) души и тела, единосущный Отцу по Божеству и тот же единосущный нам по человечеству, подобный нам во всем, кроме греха; рождённый от Отца прежде веков по Божеству, но Он же рождённый в последние дни ради нас и нашего спасения от Марии Девы и Богородицы по человечеству; один и тот же Христос, Сын, Господь, Единородный, познаваемый в двух природах (εν δύο φύσεσιν) неслиянно, неизменно, нераздельно, неразлучно; различие Его природ никогда не исчезает от их соединения, но свойства каждой из двух природ соединяются в одном лице и одной ипостаси (εις εν πρόσωπον και μίαν υπόστασιν συντρεχούση) так, что Он не рассекается и не разделяется на два лица, но Он один и тот же Сын Единородный, Бог Слово, Господь Иисус Христос; такой именно, как говорили о Нем пророки древних времен и как Сам Иисус Христос научил нас, и как передал нам Символ Отцов.

Таким вероопределением осуждалось как несторианство, так и монофизитство. Блаженный Феодорит, которого на соборе подозревали в несторианстве, особенно египетские епископы, произнёс анафему на Нестория и подписал его осуждение. Поэтому собор снял с него осуждение Диоскора и восстановил в сане, равно как снял осуждение и с Ивы, епископа эдесского. Только египетские епископы держали себя двусмысленно по отношению к вероопределению. Они хотя и подписали осуждение Евтихия, но не хотели подписать послания Льва римского к Флавиану, под тем предлогом, что, по существующему в Египте обычаю, они ничего важного не делают без соизволения и определения своего архиепископа, которого, за низложением Диоскора, у них не было. Собор обязал их клятвой подписать, когда будет поставлен архиепископ.

Число подписавших решение было приблизительно на 150 человек меньше числа собравшихся на собор. Когда донесли Маркиану, что все сделано, он прибыл с Пульхерией на собор в 6-е заседание, произнёс речь, в которой выразил радость, что все сделано по общему желанию и мирно. Сохранившийся арамейский список протокола собора свидетельствует, что речь Маркиана была встречена восклицаниями участников:

Вопросы установления церковного порядка 
Отцы занялись составлением правил, которых и было составлено 30. Главные предметы правил — церковное управление и церковное благочиние.

Важнейшее значение имело правило 28-е, устанавливавшее верховенство кафедры епископа Константинополя на Востоке:

Значение 
После собора император издал строгие законы относительно монофизитов. Приказано было всем принимать учение, определённое Халкидонским собором; монофизитов ссылать в заточение или изгонять; сочинения их сжигать, а за распространение их казнить и пр. Диоскор и Евтихий сосланы были в отдалённые провинции.

Халкидонским собором не был положен конец христологическим спорам, однако его вероопределение на протяжении веков остаётся основой православия и католицизма.

Разложение Византийской империи уже начиналось, и сепаратистские стремления, наиболее сильные на окраинах империи и имевшие себе основу в национальностях, тем не менее сообразно духу времени силились найти себе выражение и оправдание в догматическом разногласии.

 О противодействии, оказанном решениям Халкидонского собора в Палестине, Египте, Сирии и в Константинополе см. статью Монофизитство.

Непреложный авторитет Халкидонского собора был торжественно восстановлен на соборе, созванном патриархом Иоанном в Константинополе в 518 году из 40 епископов, находившихся в столице, и игуменов столичных и окрестных монастырей. Собор осудил всех отвергающих Халкидонский собор и, в частности, осудил Севира, патриарха антиохийского, оправдал память умерших поборников православия и определил внести в диптихи отцов четырёх вселенских соборов. После этого собора в 519 году было достигнуто примирение Восточной церкви с Римом, подписанием «formula Hormisdae», послания римского папы Гормизда, завершилась акакианская схизма.

У зачинателя коптской церковной историографии Севера ибн аль-Мукаффы (Х в.) в его «История александрийских патриархов», в главе XII (жизнеописание Диоскора) дана следующая оценка Халкидонского собора:

Реакция церквей Армении, Грузии и Кавказской Албании 
Собор в Халкидоне состоялся без участия представителей закавказских Церквей; узнав о решениях Собора, Армянская, Грузинская и Албанская церкви отказались их признать, увидев в учении о двух природах Христа скрытое возрождение несторианства. Поместный собор 491 года в армянской столице Вагаршапате, на котором были представители Армянской, Албанской и Грузинской Церквей, отверг халкидонские постановления. Армянская церковь, находясь в разорении по причине кровопролитной войны с Персией, не имела возможности следить за развернувшимися в Византии христологическими спорами и высказать свою позицию. И когда в период марзпанства Вагана Мамиконяна (485—505) Армения вышла из войны, то оказалось, что единства в христологических вопросах нет нигде.

Халкидонский собор, на который так полагался император Маркиан, не принёс мира во Вселенскую церковь. В это время христианство было разделено как минимум на четыре ветви с четырьмя различными вероопределениями: в Риме господствовало халкидонитство, в Константинополе — миафизитство в духе энотикона императора Зенона, в Персии — несторианство, в захваченном вандалами Карфагене, а также в Испании и части Галлии — арианство. Вера византийцев в единую природу Христа в данной ситуации была более приемлемой для Армянской церкви. Во-первых, эта вера соответствовала вере самой Армянской церкви, а кроме прочего, единство в вере с Византией в любом случае было предпочтительнее, чем с другими. А потому на Первом Двинском соборе 506 года, в котором участвовали епископы Армении, Грузии и Албании Кавказской, Энотикон был официально принят Армянской и соседними церквями. На этом же соборе было ещё раз отвергнуто несторианство, а также вероопределение Халкидонского собора как фактор, способствующий развитию несторианства. Новый император Юстин I (518—527) осудил Энотикон Зенона, а Халкидонский собор провозгласил святым и Вселенским для церкви Византии. Его преемник Юстиниан окончательно искоренил из греческих церквей миафизитство. Однако Армянская церковь была свободна от его давления — вероопределение Халкидона было уже не в состоянии повлиять на неё.

Критика постановлений со стороны Армянской апостольской церкви

Догматика Халкидонского собора 

Архимандрит Армянской церкви Гевонд Оганесян пишет, что единство Христа для Халкидона есть производный (дифференцированный) союз, который состоит из двух частей. И этот составной союз, части которого выступают в своих качествах, характеризуется следующими четырьмя определениями: неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно. В Халкидонском оросе есть некий скрытый момент. По связи речи сразу чувствуется асимметричность Богочеловеческого единства, то есть видно, что ипостасным центром Богочеловеческого единства признается Божество Слова — «Одного и того же Христа, Сына, Господа, Единородного, в двух естествах познаваемого…». Но об этом не сказано прямо — единство ипостаси прямо не определено как ипостась Слова. Именно отсюда дальнейшая неясность о человеческом естестве. Разве может реально быть «безипостасная природа»? В Халкидонском оросе ясно исповедуется отсутствие человеческой ипостаси (именно в этом и есть разница с несторианством), в известном смысле именно «безипостасность» человеческого естества во Христе. И не объясняется, как это возможно. Хосровик Толкователь, армянский автор первой половины VIII века, один из крупнейших богословов и догматистов Армянской апостольской церкви, поднимает этот вопрос в ответном письме халкидонитам:Когда говоришь о стечении, что имеешь ввиду? Стечение чего с чем? Природ? Это не подходит. <…> Если общее соединилось с общим, соединение произошло со всеми индивидами, и ты, что говорил, что нет человеческой ипостаси во Христе, теперь, выходит, говоришь, что все люди находятся во Христе, и после этого уже Христос — не Христос, а составленные из двух общностей некие особые есть Христос. Потому и не будет говориться, что Слово только из Божества и человечества стало плотью и называлось Иисусом, а с Ним и Отец, и Дух, и весь род человеческий станут Иисусом. Из чего и следует, что если все есть Христос и умирают на кресте, или никто не стал Христом и не умер; и то, и то — неуместно. И не стыдно тебе такими умопомрачительными находками смущать светлые умы верующих?Это объяснение было дано с большим опозданием, почти через 100 лет после Халкидона, во времена Юстиниана, в трудах Леонтия Византийского, где говорится, что природа может «осуществиться» или же воипостасироваться в ипостаси иной природы. Для Леонтия не Бог, а Ипостась Слова стала плотью, о чем говорит протоиерей Иоанн: «Вкратце этот новый смысл сводится к нижеследующему. Ипостась Слова именно как ипостась, то есть как личность, восприняла человечество. Бог не стал человеком по существу, ибо Отец и Дух не воплотились».

Итак, если Несторий пробовал соединить две ипостасные природы сверхприродным или же межприродным связыванием, то у Халкидона одна ипостасная природа сращивается с другой безипостасной природой, или же одна природа своею ипостасью воипостасирует и призывает к существованию другую безипостасную природу. Это искусственное связывание природ подвергается критике со стороны армянских учителей Церкви. Слово Бог от Святой Девы восприняло ипостасную природу, и как мы исповедуем единую Богочеловеческую природу, так исповедуем и единую Богочеловеческую ипостась. Если во Христе человеческая природа не имеет ипостаси, то в Нем уничтожается человеческая индивидуальность и самостоятельность (антропологическая катастрофа), и тогда все человечество во Христе, распинается с Ним, погребается, воскресает (и все это без индивидуального и добровольного выбора). Об этом говорит Хосровик Толкователь:«И вот, говорил ангел святой Деве, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя Иисус» (Лк.1:31). Теперь, если отнести это ко всей человеческой природе, тогда [ты] должен сказать, что или никто не был зачат и рожден, так как вся природа скорее понимается умозрительно, нежели действием, или же так, что весь род человеческий был зачат и родился. Написано: «Иисус же преуспевал в возрасте» (Лк.2:52). И когда произошло это, бесчисленные преставившиеся в то время из нашей природы, для которых уменьшение и снижение было ближе, чем рост, и тысячи тысяч людей, которые были живы и совершенны в возрасте и перестали расти, и опять же бесчисленное количество будущих людей, которые не были близки к росту — ко всем им относится имя нашей природы, к бывшим, живым и будущем. Теперь, если говорить, что природа человеческая была без личности во Христе, тогда в ком мы должны искать рост и преуспевание, скажи нам? Видишь, какие плоды принесли слова, посеянные тобой?Далее, если человеческая природа призывается к жизни Божественной Ипостасью, то это значит, что во Христе человеческое не свободно и не самодвижущее, то есть ассимилировано Божеством. Безипостасная человеческая природа не имеет бытия, она всего лишь теоретическое понятие, которое характеризирует вочеловечение вообще. И если Христос вочеловечился без человеческой ипостаси, то Он определенно и не есть человек, и Его вочеловечение является неким божественным «чудом», «изощренностью». Такая система чревата нарушением сотериологического идеала, ибо если Христос не действует как совершенный человек, свободным образом и по своей воле, то спасение для человечества становится «сверхъестественным явлением».

Армянская апостольская церковь, как и другие Восточные церкви, оставаясь верными александрийской школе и преданию, не приняли Халкидонский собор. Ключевым моментом является факт, что причиной неприятия Халкидонского собора были вовсе не политические мотивы и не незнание греческого языка, в чем пытаются обвинить ААЦ некоторые греческие богословы, но оно связано с опасностями, идущими от халкидонской формулировки, ибо в ней ААЦ видела скрытое несторианство. Христология Восточных отцов очень проста, она не имеет в себе склонности к тому, чтобы таинство веры делать для ума удобопонятным. Христос есть совершенный Бог и совершенный человек. Божество и человечество соединены в единую природу неизменяемым, неслитным и нераздельным образом. Это соединение есть существенное и естественное соединение, в одно и то же время несказуемое и недосягаемое для ума. Восточное богословие отвергает во Христе всякого рода разделение и двойственность. Един Христос — Воплощенное Слово, единая Богочеловеческая природа, единая ипостась, единое лицо, единая воля, единое действие. Разделенные природы, но соединенные ипостасью и лицом, со стороны Восточных отцов рассматриваются как унижение несказуемого таинства Богочеловека, а также как попытка превратить созерцательное исповедание веры в механизм, воспринимаемый умом.

История Халкидонского собора 
По мнению о. Гевонда, беспристрастно рассматривать Халкидон, без восприятия своеобразной борьбы богословских школ — Александрийской и Антиохийской, невозможно. Падением Нестория была унижена «слава» Антиохии, но вскоре для восстановления этой «славы» создается серьезная предпосылка. В 440х годах и в Риме, и в Антиохии, и в Константинополе были иерархи, которые принадлежали к Антиохийской школе. Всему этому еще и содействует смерть св. Кирилла в 444 году. Его кафедру возглавляет Диоскор, который не отличается дипломатичностью и богословской грамотностью своего предшественника. В условиях данной нестабильности, появление Евтихия с его радикальным учением монофизитства дало повод Антиохийской партии реабилитироваться и оспорить формулировку святого Кирилла "единая природа Бога Слова воплощенного". Эту формулировку дискредитировали Аполлинарий и Евтихий, поэтому для антиохийцев единственно правильным христологическим выражением была формулировка «две природы». Так, в 448 г. в Константинополе под председательством патриарха Флавия предаются анафеме Евтихий с формулировкой «едина природа воплощенного Слова Бога» и утверждается формулировка — «две природы». В 449 г. в городе Эфесе под председательством святого папы Диоскора был проведен Второй Эфесский собор, на котором был оправдан Евтихий и осуждены Флавий и Томос Льва, который утверждал 2 природы во Христе.

На смену скончавшегося императора Феодосия II пришел император Маркиан, женатый на императрице Пульхерии, которая не скрывала свои симпатии к Флавию и папе Льву. В 451 г. 17 мая император созывает Вселенский Собор в Халкидоне. Главным лицом на этом соборе был Феодорита Кирский, который неуверенно предал анафеме Нестория:Почтеннейшие епископы воскликнули:

— Пусть Феодорит тотчас анафематствует Нестория.

...

Почтеннейший епископ Феодорит сказал:

— По истине, я не скажу, если не узнаю, что это угодно Богу ...

И когда он говорил это, почтеннейшие епископы воскликнули:

— Скажи ясно: анафема Несторию и одинаково с ним думающим.

Почтеннейший епископ Феодорит сказал:

— Я не стану говорить, если не изложу того, как я верую; а я верую…

И когда он говорил это, почтеннейшие епископы воскликнули:

— Он еретик, он несторианин! Вон еретика! 

Почтеннейший епископ Феодорит сказал:

— Анафема Несторию и тому, кто не признает святую Деву Марию Богородицею, и тому, кто единого и единородного Сына разделяет на двух сынов. Я же подписался и под определением веры и под посланием святейшего архиепископа Льва. Так я и мудрствую.Еще во время несторианской смуты Феодорит с самого начала стоял на стороне Нестория и составил двенадцать контртезисов против анафематизмов Св. Кирилла. В одном из своих писем, написанных после Ефесского Собора, он описывает учение Св. Кирилла как «тьму мрачнее казни египетской». Он прямо оправдывает учение Нестория: Ибо, говоря по самой справедливости, я довольно часто их перечитывал, тщательно разбирал и нашел, что они свободны от еретической негодности… С тем же, что несправедливо и противозаконно совершено было против твоей святости, я не позволю себе согласиться и тогда, если бы кто-нибудь отсек мне обе руки…Более того, Феодорит кипрский был счастлив, когда узнал о смерти святого Кирилла:Наконец, хотя и поздно, умер злой человек. Ибо добрые и благодетельные люди переселяются туда прежде времени, а злые живут весьма долговременно. ... Отшествие его [Кирилла Александрийского] обрадовало оставшихся в живых, но опечалило, может быть, умерших;... Я радуюсь и услаждаюсь, видя общество церковное освобожденным от такого рода заразы, но печалюсь и рыдаю, помышляя, что он, жалкий, не успокоился от зол, но умер, покушаясь на большие и худшие.Так, на Халкидонском соборе не были зачитаны 12 анафематизм Св. Кирилла, чтобы было возможно отвергнуть формулировку «едина природа воплощенного Слова Бога». Карташёв делает вывод, что:Из Кирилловой ткани, конечно, выброшена была ядовитая горошина — мия физис. Преобладающая победа Льва была бесспорна.Именно эта, так называемая, победа Льва принесла в христианский мир разделения и раздоры. Еще с лишним 200 лет, Византия будет стоять перед выбором принять или не принять Халкидон.

Итак, исходя из вышесказанного, можно предположить, что если бы Несторий не умер бы до Халкидонского Собора, то его тоже бы оправдали и посадили бы вместе с Феодоритом Кирским. На соборе в 451 году было восстановлено несторианство в скрытом виде, поэтому Армянская церковь не могла не отвергнуть халкидонское определение и продолжила придерживаться Трех Вселенских соборов.

См. также 
 Халкидонский Символ веры
 Христология

Примечания

Литература 
 
 
 Болотов В. В. Лекции по истории древней Церкви. Том 4.
 Карташёв А. В. Вселенские соборы. — Минск : Изд. Белорусский Экзархат, Харвест, 2008. — 639 с. — ISBN 978-985-511-083-6.
 Иоанн (Митропольский), еп. История вселенских соборов. — Москва : Изд-во Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального монастыря, 1995. — 413 с. — (Церковно-историческая библиотека). — ISBN 5-7302-0862-6
 Мейендорф И. Ф., протопр. Иисус Христос в восточном православном богословии. — Москва : Издательство ПСТБИ, 2000. — 316 с. — ISBN 5-7429-0135-6
 Григорий (Лурье В. М.), еп. История византийской философии. Формативный период. — СПб., Axioma, 2006. — 553 с. — ISBN 5-901410-13-0
 Лебедев А. Монофизитство и IV вселенский собор // Душеполезное Чтение, 1875. — № 1, 3—5.
 Лебедев А. П. История Вселенских соборов. Часть I. : Вселенские соборы IV и V веков. — Сергиев Посад : 2-я тип. А. И. Снегиревой, 1896. — XVI, 321 с. — (Собрание церковно-исторических сочинений профессора Алексея Лебедева. Том III.)
 Терновский Ф. А. Греко-восточная церковь в период вселенских соборов. — Киев, 1883.
 Смирнов Ε. История христианской церкви. 7-е изд. — СПб., 1901.
 Булгаков С. В. Справочник по ересям, сектам и расколам. — М.: Современник, 1994. — 164 с.

Ссылки 
 Правила Четвёртого Вселенского Собора, Халкидонского

Вселенские соборы
Христианское богословие
Церковные соборы V века
V век в Византии